Бабингтон (англ. Babington) — английская фамилия.

 Бабингтон, Вильям (; 1757—1833) — ирландский учёный.
 Джон Бабингтон (умер в 1485) — английский рыцарь.
 Бабингтон, Карлос (род. 1949) — аргентинский футболист, нападающий, игрок национальной сборной.
 Бабингтон, Уильям (1756—1833) — ирландский учёный.
 Бабингтон, Чарльз Кардэйл (1808—1895) — британский ботаник, профессор ботаники, миколог и археолог.
 Бабингтон, Энтони (1561—1586) — глава заговора с целью освобождения из заключения Марии Стюарт; казнён.

См. также 
 Бабингтонит